Mario Volpe ist der Name folgender Personen:

* Mario Volpe (Regisseur) (1864–1968), italienischer Regisseur 
 Mario Volpe (Maler) (1936–2013), kolumbianischer Maler
 Mario Volpe (Musiker), italienischer Jazzmusiker